SVV (voetbalclub), een Nederlandse voetbalclub
de Socialistische Vrouwen Vereniging van het Belgische socialistische ziekenfonds; zie VIVA-SVV